William Crooke (* 6. August 1848; † 25. Oktober 1923) war ein britischer Ethnologe, Historiker, Folklorist, Indologe und Kolonialbeamter in Indien.

Er war in Indien überwiegend in den nördlichen Provinzen, den nordwestlichen Provinzen und in Oudh tätig und verfasste Werke über die Stämme und Kasten, Volksreligion und Folklore, und über das Kastenwesen der Regionen, die zu Klassikern der Indologie zählen und bis heute ständig neu auflegt werden.

Er verfasste auch zahlreiche Beiträge zur Encyclopaedia of Religion and Ethics (1908–1921) von Rev. James Hastings.

Er ist auch als Herausgeber von Reisewerken (Jean-Baptiste Tavernier, John Fryer, Meer Hasan Ali, Shurreef Jaffur) und Nachschlagewerken (Hobson-Jobson, 2. Aufl. und Things Indian) hervorgetreten. In seinem Todesjahr 1923 wurde er Mitglied (Fellow) der British Academy.

Werke 
 Materials for a rural and agricultural glossary of the North-Western Provinces and Oudh. North-Western Province and Oudh Government Press, Allahabad 1879. (Revised edition als: A glossary of North Indian peasant life. Edited, with an introduction, notes and appendices by Shahid Amin. Oxford University Press, Delhi u. a. 1989, ISBN 0-19-562209-X). 
 A rural and agricultural glossary for the N.W. Provinces and Oudh. Superintendent of Government Printing, Calcutta 1888 (Reprint = 2nd edition. Vintage Books, New Delhi 1989, ISBN 81-85326-00-2).
 The tribes and castes of the North-western Provinces and Oudh. 4 Bände. Superintendent of Government Printing, Calcutta 1896.
 The popular Religion and folk-lore of Northern India. 2 Bände. Canstable, Westminster 1896 (New Edition als: Religion folklore of Northern India. 2 Bände. Oxford University Press, London 1926).
 The North-Western provinces of India. Their history, ethnology, and administration. Methuen, London 1897 (Reprint. Asian Educational Services, New Delhi 1998, ISBN 81-206-1067-9).
 als Herausgeber: Henry Yule: Hobson-Jobson. Being a glossary of Anglo-Indian colloquial words and phrases, and of kindred terms. Etymological, historical, geographical, and discursive. John Murray, London 1903 (New edition. ebenda, Online).
 Things Indian. Being discursive notes on various subjects connected with India. John Murray, London 1906 (Reprint = 1st Indian edition. Oriental Books Reprint Corporation, New Delhi 1972). Digitalisat (1906)
 als Herausgeber: John Fryer: A new account of East India and Persia. Being nine years' travels, 1672–1681 (= The Hakluyt Society. Works. 2nd Series, Bd. 19, 20, 39, ). 3 Bände. Hakluyt Society, London 1909–1915.
 als Herausgeber: Meer Hasan Ali: Observations on the Mussulmauns of India. Descriptive of their manners, customs, habits and religious opinions. Made during a twelve years' residence in their immediate society. 2nd edition, edited with notes and an introduction. Oxford University Press, London u. a. 1917.
 als Herausgeber: Šarīf Ǧaʿfar: Islam in India or the Qānūn-i Islām. The Customs of the Musalmāns of India comprising a full and exact account of their various rites and ceremonies from the moment of birth to the hour of death. Composed under the direction of, and translated by Gerhard A. Herklots. New edition (= 2nd edition), revised and rearranged, with additions. Humphrey Milford, Oxford University Press, London u. a. 1921.
 als Beiträger: Aurel Stein: Hatim's tales. Kashmiri stories and songs (= The Indian Texts Series. Bd. 4, ). Recorded with the assistance of Pandit Govind Kaul. Edited with a translation, linguistic analysis, vocabulary, indexes, etc. by Sir George A. Grierson. With a note on the folklore of the tales by William Crooke. John Murray, London 1923   
 als Herausgeber: Jean Baptiste Tavernier, Baron of Aubonne: Travels in India. Translated from the original French edition of 1676 with a biographical sketch of the author, notes, appendices, &c. by Valentine Ball. 2 Bände. 2nd edition. Oxford University Press, London 1925 (Reprint bei Low Price Publications, Bd. 408). Low Price Publications, Delhi 2000, ISBN 81-7536-206-5.

 als Herausgeber: North Indian Notes and Queries. A Monthly Periodical. Bd. 1, 1891/1892 – Bd. 5, 1895/1896, .

Literatur 
 Sadhana Naithani: In quest of Indian folktales. Pandit Ram Gharib Chaube and William Crooke. Indiana University Press, Bloomington IN 2006, ISBN 0-253-34544-8 (Tales translated from the Hindi).

Einzelnachweise und Fußnoten 

Indologe
Volkskundler
Mitglied der British Academy
Person (Britisch-Indien)
Brite
Geboren 1848
Gestorben 1923
Mann